Fabio Brini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Federico Brini – politico italiano
 Francesco Brini – pittore italiano
 Mario Brini – arcivescovo cattolico italiano